Caliacis nutans är en korallart som beskrevs av Elisabeth Deichmann 1936. Caliacis nutans ingår i släktet Caliacis och familjen Plexauridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
nutans